Кород () — комуна в Румунії, у повіті Галац.
 Кород () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Кород.
 Кород () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Кулчу.